Häggmispelsläktet (Amelanchier): är ett växtsläkte i familjen rosväxter med cirka 25 arter i Europa, Asien och Nordamerika.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rosväxter
Hä Växtindex